Lich est une municipalité allemande située dans l'arrondissement de Giessen et dans le land de la Hesse. La ville de Lich est jumelée avec Dieulefit (France).

Histoire 

De 1418 à 1806, une branche de la Maison de Solms a régné sur le comté de Solms-Lich (érigé en 1792 en principauté de Solms-Hohensolms-Lich). La famille princière habite toujours le château.

Galerie d'images

Personnalités liées à la ville 
 Philipp Köhler (1859-1911), homme politique né et mort à Langsdorf.
 Friedrich Kellner (1885-1970), homme politique mort à Lich.

Notes et références 

Lich
Ville en Hesse